Cette page contient les pages d'homonymie de Lepage et LePage.

Patronyme 

 Auguste Lepage (1835-1908), écrivain et journaliste français ;
 Bradford William LePage (1876-1958), homme politique canadien ;
 Camille Lepage (1988-2014), photographe et journaliste française ;
 Catherine Lepage (1973-), illustratrice et auteure canadienne de bande dessinée ;
 Claire Lepage (1945-), chanteuse québécoise ;
 Claudine Lepage (1949-), femme politique française, sénatrice PS représentant les Français établis hors de France ;
 Corinne Lepage (1951-), femme politique française, présidente du parti Cap21 ; 
 Emmanuel Lepage (1966-), dessinateur, scénariste et coloriste de bande dessinée français ;
 Enoch Lepage (1876-1937), homme d'Église catholique québécois ;
 Étienne Lepage (1979-), dramaturge québécois ;
 Fernand Lepage (1905-1996), magistrat belge et chef des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Franck Lepage (1954-), homme de spectacle français et militant de l'éducation populaire ;
 François Lepage (1796-1871), peintre français ;
 François Lepage (1970-), photographe français, a travaillé avec son frère Emmanuel Lepage sur l'album La Lune est blanche ;
 Françoise Lepage (1945-2010), écrivaine canadienne, professeur au Département des lettres françaises de l’Université d’Ottawa ;
 Frédéric Lepage, écrivain, auteur et producteur français ;
 Gaston Lepage (1949-), acteur québécois ;
 Guy A. Lepage (1960-), humoriste, acteur, scénariste, animateur et producteur canadien ;
  ;
 Jean Lepage (1779-1822), armurier français ;
 Jean-François Lepage (1960-), photographe français ; 
 Jules Bastien-Lepage (1848-1884), peintre naturaliste français ;
 Kevin Lepage (1962-), pilote américain de NASCAR dans la Nextel Cup ;
 Lawrence Lepage (1931-2012), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Louis Lepage de Sainte-Claire (1690-1762), seigneur de Terrebonne, considéré comme le fondateur de Terrebonne ;
 Marius Lepage (1902-1972), franc-maçon et écrivain français ;
 Marquise Lepage (1959-), réalisatrice et scénariste française ;
 Martin Lepage (1974-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Maurice Lepage (1912-1944), agent américain du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Maurice Lepage (1904-1945), médaille d'argent aux Jeux olympiques de 1931 ;
 Monique Lepage (1929-), actrice québécoise ;
 Paul LePage (1948-), homme politique américain ;
 Pierre Lepage (1909-1974), homme politique français ;
 René Lepage de Sainte-Claire (1656-1718), fondateur de la ville de Rimouski, au Québec ;
 Robert Lepage (1957-), metteur en scène, scénographe, auteur dramatique, acteur et cinéaste québécois ;
 Robert Marcel Lepage (1951-), clarinettiste, compositeur et auteur de BD québécois ;
 Roland Lepage (1928-), acteur et scénariste québécois.

Toponyme 

 rue Léon Lepage, rue située dans le quartier de la Senne de la ville de Bruxelles ;

 rue Bastien-Lepage, rue du 16e arrondissement de Paris ;

 Lepage, canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia ;
 Saint-Joseph-de-Lepage, municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté de La Mitis ;
 Réserve écologique Ernest-Lepage, réserve écologique québécoise située à 40 kilomètres au nord-est de New Richmond, sur la rive ouest de la Petite Rivière Cascapédia Est ;
 Rivière Lepage, affluent de la rivière Senneterre, coulant dans unclité Senneterre (paroisse) et Senneterre (ville), en Abitibi-Témiscamingue.

Entreprises 

 Platt-LePage Aircraft Company, constructeur d'avion américain
 Royal LePage, agence immobilière canadienne

Notes et références